Керендаро има више значења:

 Општина Керендаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Керендаро (Керендаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Керендаро (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Керендаро, Естасион (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику